Ма́льцева — женская форма русской фамилии . 

 Известные носители 
 Мальцева, Алла Александровна (1968—2018) — российский филолог, исследовательница чукотско-камчатских языков.
  (род. 1993) — российская дзюдоистка, чемпионка России в среднем весе (2018).
 Мальцева, Евгения Владимировна (род. 1983) — российская художница.
 Мальцева, Евдокия Фёдоровна (1917—1992) — учитель, Герой Социалистического Труда.
 Мальцева, Зоя Георгиевна (1912—1989) — советский партийно-государственный деятель, Герой Социалистического Труда.
 Мальцева, Надежда Елизаровна (настоящая фамилия — Пупко; род. 1945) — русская поэтесса, переводчик.
 Мальцева, Наталья Викторовна (род. 1969) — российская журналистка и телеведущая.
 Мальцева, Ольга Сергеевна (род. 1978) — российская телеведущая, редактор, режиссёр.
 Мальцева, Софья Васильевна (1895—1993) — российская и советская теннисистка.
 Мальцева, Юлия Геннадьевна (род. 1990) — российская легкоатлетка. Топоним 
 Мальцева — деревня в Кудымкарском районе Пермского края.
 Мальцева Курья — посёлок в Алтайском крае России.